Лялько — українське прізвище, походить від ляльки.

 Лялько Вадим Іванович — український науковець в галузі аерокосмічних досліджень та гідрогеолог.
 Лялько Вадим — український актор театру, кіно та телебачення.
 Лялько Григорій Григорович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Лялько Степан Максимович — радянський військовик, контрадмірал (1949).
Українські прізвища